Gate es una palabra inglesa que significa "puerta" o "portón". Puede referirse a:
 Gate, pueblo ubicado en el condado de Beaver, Oklahoma, Estados Unidos. 
 Aaron Gate, ciclista profesional neozelandés.
 -gate, sufijo que se emplea para denominar escándalos políticos.
 Gate #8, sencillo de Every Little Thing.
 Gate, cortometraje de 2000.
 Gate, serie de novelas y manga adaptada al anime.